Puchar Króla Tajlandii 1982 – piętnasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się  w dniach od 1 maja do 17 maja 1982 roku w Bangkoku. Podobnie jak rok wcześniej, w finale zwyciężyła jedna z dwóch drużyn reprezentujących gospodarzy.

Uczestnicy 
  (debiutant)
 
 
  Mitra Kukar FC (debiutant)
  (debiutant)
 
  Tajlandia A
  Tajlandia B
  Tiencin (debiutant)

Faza Grupowa

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Druga runda

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały 

 Organizatorzy zadecydowali o zorganizowaniu dwumeczów w ramach półfinałów.

Pierwsze mecze

Rewanże

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1982:

Tajlandia
PIĄTY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1982 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 1 grudnia 2017].

 
1982 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1982 w Azji